Игорь Жданов:
 Жданов, Игорь Александрович (род. 1967) — украинский политик, министр молодёжи и спорта Украины (2014—2019).